Formula 2 – sezona 2017. je bila 1. sezona FIA Formula 2 prvenstva koju je organizirala Međunarodna automobilistička federacija. Sezona se vozila od 14. travnja do 26. studenog, a sastojala se od 11 rundi, odnosno 22 utrke. Vozački naslov je osvojio Charles Leclerc, dok je momčadski naslov osvojio Russian Time.

Sažetak sezone

Prvo prvenstvo Formule 2 vozilo se u periodu od 16. travnja do 26. studenog. Vozački naslov osvojio je Monogežanin Charles Leclerc, vozač momčadi Prema Racing koji je pobijedio na pet Prvih utrka i dvije Sprint utrke. Drugo mjesto u ukupnom poretku pripalo je Artemu Markelovu, dok je na trećem mjestu završio Oliver Rowland. Momčadski naslov osvojio je Russian Time, za kojeg je osim Markelova vozio i Luca Ghiotto. Ovo je bila posljednja sezona korištenja Dallarine GP2/11 šasije, koja se koristila u natjecanju od GP2 prvenstva 2005. Također u ovoj su se sezoni posljednji put koristili Mecachrome 4.0 GP2 V8 motori, koji su od sljedeće sezone zamijenjeni V6 turbo motorima istog dobavljača.

Vozači i momčadi

Promjene u Formuli 2 / GP2 Seriji

Vozačke promjene 
Promjene unutar Formule 2 / GP2 Serije 

  Sergio Canamasas: Carlin → Trident
  Louis Delétraz: Carlin → Racing Engineering
  Sean Gelael: Pertamina Campos Racing → Pertamina Arden
  Luca Ghiotto: Trident → Russian Time
  Nabil Jeffri: Arden International → Trident
  Jordan King: Racing Engineering → MP Motorsport
  Gustav Malja: Rapax → Racing Engineering
  Raffaele Marciello: Russian Time → Trident
  Norman Nato: Racing Engineering → Pertamina Arden
  Oliver Rowland: MP Motorsport → DAMS

Došli u Formulu 2

  Alexander Albon: GP3 Series → ART Grand Prix
  Ralph Boschung: GP3 Series → Campos Racing
  Sergio Sette Câmara: Europska Formula 3 → MP Motorsport
  Stefano Coletti: European Le Mans Series → Campos Racing
  Antonio Fuoco: GP3 Series → Prema Racing
  Charles Leclerc: GP3 Series → Prema Racing
  Nyck de Vries: GP3 Series → Rapax

Otišli iz GP2 Serije prije početka sezone

  Mitch Evans: Pertamina Campos Racing → Formula E
  Pierre Gasly: Prema Racing → Super Formula
  Daniël de Jong: MP Motorsport → Super GT
  Marvin Kirchhöfer: Carlin → ADAC GT Masters
  Alex Lynn: DAMS → Formula E, FIA World Endurance Championship
  Sergej Sirotkin: ART Grand Prix → Formula 1 (test vozač), 24 sata Le Mansa

Kalendar utrka

Sistem bodovanja
Glavna utrka

Sprint utrka

Poredak

Vozači

Momčadi

Izvori

Vanjske poveznice
FIA Formula 2 Championship - Official website

 2017